Siebel (vliegtuigbouwer), een Duits vliegtuigbouwer
 Siebel Juweliers, een Nederlandse juwelier
 Siebel (Oracle), een softwarepakket van Oracle